Brandolino Brandolini
 Brandolino IV Brandolini
 Brandolino VI Brandolini